Vieillevigne (Haute-Garonne), een gemeente in het departement Haute-Garonne
 Vieillevigne (Loire-Atlantique), een gemeente in het departement Loire-Atlantique